ou  (littéralement sales douze en anglais) peut faire référence à :

, un jeu semblable à Ta mère, où les participants s'insultent à tour de rôle jusqu'à ce que l'un cède
, un groupe de joueurs des Cowboys de Dallas recrutés en 1975
, compétition cycliste à Pittsburgh, Pennsylvanie, comptant 13 collines
Dirty Dozen, groupe de douze polluants organiques persistants

Groupes 
 Dirty Dozen Brass Band, un groupe de jazz de la Nouvelle-Orléans
D12, également connu sous le nom de The Dirty Dozen, un groupe de hip-hop de Détroit

Œuvres 
 (2008), un livre de Robert A. Levy et William Mellor à propos de douze décisions de la Cour suprême
 Les Douze Salopards (1967), un film américain basé sur une nouvelle de E. M. Nathanson (1965)
 Les Douze Salopards 2 (1985), un téléfilm
 Les Douze Salopards : Mission Suicide (1987), un téléfilm
 Les Douze Salopards : Mission fatale (1988), un téléfilm, un groupe de cinéastes américains ayant fréquenté la USC School of Cinematic Arts au cours des années 1960Dirty dozen, une chanson de Jelly Roll Morton enregistrée sur The Dirty Dozens, enregistrements de , un album de George Thorogood and the Destroyers
, un album de Hugh CornwellBonkers 12 : The Dirty Dozen, un album compilationDirty Dozen (2000), un album de hip-hop de 

 Voir aussi , groupe de personnes suivant les ordres de Saddam Hussein'', ou caucus de sédition, membres du Congrès américain ayant voté contre la certification de l'élection présidentielle américaine de 2020